Aichhof steht für:

 Aichhof (Beratzhausen), Ortsteil des Marktes Beratzhausen, Landkreis Regensburg, Bayern
 Aichhof (Falkenstein), Ortsteil des Marktes Falkenstein, Landkreis Cham, Bayern
 Aichhof (Schwechat), Gutshof bei Schwechat, Niederösterreich

Siehe auch:
 Eichhof